Значения:

 Купол — архитектурное сооружение.
 Купол — форма залегания горных пород.
 Купол — геометрическая фигура.
 Купол () — один из родовых терминов, принятых в планетной номенклатуре (так называют горы и холмы с округлой вершиной на разных небесных телах).
 «Купол» — модуль Международной космической станции.
 «Ижевский электромеханический завод «Купол»» — одно из крупнейших оборонных предприятий России (основные изделия — ЗРК «Тор»).
 «Купол» — стадион в Ижевске.
 Купол — крупнейшее на Чукотке золото-серебряное месторождение.
 Купол — аэропорт, обслуживающий одноимённое золото-серебряное месторождение на Чукотке.
 9С18 «Купол» — советская и российская станция обнаружения и целеуказания ЗРК 9К37 «Бук».
 ЕКС «Купол» — российская система предупреждения о ракетном нападении.
 Тепловой купол — в метеорологии ограниченная область атмосферы с повышенной температурой воздуха.

См. также
 Купол-Родники
 Под куполом (значения)
 La Coupole («Купол») — ресторан, популярный среди парижской богемы с конца 1920-х годов.